Говейя или Говея ():

Фамилия 
 Говейя, Карлуш (род. 1950) — бразильский шахматист.
 Говейя, Фернанду (1904—1990) — португальский полицейский и государственный деятель.

Топоним 
 Говея — город в Португалии (округ Гуарда).
 Говея — город в Португалии (округ Браганса).
 Говея — город в Бразилии (штат Минас-Жерайс).